Wiglaf ist der Name von

 Wiglaf, Sohn des Weohstan und letzter aus dem Klan der Wægmundings, eine Figur aus Beowulf
 Wiglaf von Mercien, König des angelsächsischen Königreichs Mercia von 827 bis 829 und von 830 bis zu seinem Tod im Jahre 840
 Wiglaf Droste (1961–2019), deutscher Journalist, Polemiker, Schriftsteller und Sänger